Birch River (engl. für „Birken-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Birch River (Carrot River), in Manitoba und Saskatchewan
 Birch River (Lake Claire), in Alberta
 Birch River (Liard River), in den Nordwest-Territorien
 Birch River (Woody River), in Manitoba

in den Vereinigten Staaten:
 Birch River (Elk River), in West Virginia
 Birch River (St. Froid Lake), in Maine

Birch River steht für:
 Birch River (Manitoba), unincorporated area in Manitoba, Kanada
 Birch River (West Virginia), Ort in West Virginia, Vereinigte Staaten